Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 1997 to 7. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował zawody dla kobiet i mężczyzn w cross-country oraz w downhillu. Pierwsze zawody odbyły się 6 kwietnia w amerykańskim Napa Valley, a ostatnie 7 września 1997 roku we francuskim Annecy.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Kanadyjka Alison Sydor wśród kobiet oraz Francuz Christophe Dupouey wśród mężczyzn, a w downhillu: Amerykanka Missy Giove wśród kobiet oraz Francuz Nicolas Vouilloz wśród mężczyzn. W tym sezonie w cross-country triumfowali: Włoszka Paola Pezzo wśród kobiet oraz Francuz Miguel Martinez wśród mężczyzn, a w downhillu najlepsi byli: Włoch Corrado Hérin wśród mężczyzn i ponownie Amerykanka Missy Giove wśród kobiet.

Wyniki

Cross-country

Downhill

Linki zewnętrzne 
  

1997 w kolarstwie
Puchar Świata w kolarstwie górskim